Пла́мен Ни́колов:
 Пламен Николов (род. 1977) — болгарский политик.
 Пламен Николов (род. 1957) — болгарский футболист, Футболист года в Болгарии 1984.
 Пламен Николов (род. 1961) — болгарский футболист, участник чемпионата мира 1994.
 Пламен Николов (род. 1985) — болгарский футболист.